Scholtyssek bzw. Szołtysek ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Scholtyssek (* 1931), deutscher Botschafter
 Siegfried Scholtyssek (1924–2005), deutscher Agrarwissenschaftler, Tierzüchter und Geflügelzuchtwissenschaftler
 Walter Szołtysek (* 1942), ehemaliger polnischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Scholtissek
 Scholtysek
 Scholtyseck
 Scholtysik